, une ville du comté de Henry dans l'Indiana.
 , une ville du comté de Jackson dans le Michigan.
 , un township du comté de Jackson dans le Michigan.
 Springport, une ville située dans le comté de Cayuga, dans l' État de New York.